Мария Алексеевна Оленина-д’Альгейм (урождённая Оленина, по мужу д’Альгейм; , имение Истомино Рязанской губернии (ныне посёлок Крутоярский Касимовского района Рязанской области) — 26 августа 1970, Москва) — русская камерная певица (меццо-сопрано), основоположница русской школы камерного исполнительства, организатор «Дома песни» в Москве (1908) с целью повышения популярности вокальной музыки. Внучка П. А. Оленина.

Биография 
Родилась в семье Алексея Петровича Оленина. В 1882 году отец стал директором Строгановского художественного училища. Мать певицы — Варвара Александровна была дочерью А. П. Бакунина, лицейского друга А. С. Пушкина.

Сестра композитора и пианиста А. Оленина, писателя, режиссёра и актёра П. Оленина-Волгаря, художницы В. Олениной.

С юных лет стала обучаться пению, в течение трёх месяцев проходила обучение в Петербурге у Ю. Платоновой. В 1886 году произошло знакомство Марии Олениной с композитором П. И. Чайковским, Ц. А. Кюи, Н. А. Римским-Корсаковым, А. К. Лядовым, А. К. Глазуновым, предопределившее судьбу девушки.

Дебютировала как камерная певица в Москве, в концерте Керзинского кружка любителей русской музыки (1891). Была выдающейся исполнительницей и пропагандисткой вокального творчества композиторов «Новой русской музыкальной школы», и особенно М. П. Мусоргского. В 1896 году впервые выступила в Париже и Брюсселе.

В 1908 году совместно с мужем Петром Ивановичем д’Альгеймом (он же Pierre d’Alheim) организовала в Москве «Дом песни» с целью пропаганды камерной вокальной музыки. В этом же году в Париже была опубликована её работа «Заветы М. П. Мусоргского» (Le Legs de Moussorgski; русский перевод, 1910).

Петербург слышал певиц с более сильным, пожалуй, более красивым голосом, с более совершенной, хотя и совсем не нужной колоратурой, но более талантливую — никогда!

В 1910 году умерла единственная дочь Марии Алексеевны Марианна д’Альгейм (1892—1910). Она взяла на себя заботы о воспитании дочерей двоюродной сестры — Натальи и Анны Тургеневых.

В 1918 году из-за революции и тяжёлой болезни мужа уехала из России и поселилась в Париже, где продолжала концертную деятельность, организовала «Дом песни», проводивший концерты русской музыки, творческие вечера русских поэтов (В. Брюсова, А. Белого).

Вела концертную деятельность: гастролировала по городам Франции, Норвегии, пропагандируя творчество М. Мусоргского и других русских композиторов (Глинки, Даргомыжского), в 1926 — выступала в СССР (Москва, Ленинград). Последний концерт певицы состоялся в 1942 году в Париже в возрасте 73 лет.

В годы оккупации Франции нацистской Германией была участницей движения Сопротивления (в частности, прятала в своей парижской квартире евреев).

После войны вела активную общественную деятельность, будучи членом Французской Коммунистической партии (с 1946), членом Совета мира Франции, членом общества «СССР — Франция» и Союза французских женщин.

В 1959 году вернулась в СССР и жила в Москве. По свидетельству её биографа Александра Туманова, в конце жизни работала над рукописью воспоминаний К далёким берегам, «которую она хотела опубликовать, не понимая, насколько это было невозможно из-за многословия и непоследовательностей в её тексте». Рукопись эта хранится во Всероссийском Музейном объединении музыкальной культуры имени М. И. Глинки.

Скончалась на 101-м году жизни и была похоронена на Ваганьковском кладбище (точное место захоронения утеряно).

Стихотворение Александра Блока «Тёмная, бледно зелёная…» посвящено М. А. Олениной-Д’Альгейм.

Примечания

Литература 
 В. В. Стасов — По поводу концертов г-жи Олениной-д’Альгейм  // Избранные сочинения в трёх томах. Живопись, скульптура, музыка. Том 3.  М., 1952 (впервые: «Новости и биржевая газета». — № 341. — 1902)
 Туманов А. Н. «Она и музыка, и слово…»: Жизнь и творчество М. А. Олениной-д’Альгейм. М., 1995.
 Ломтев Д. Г. Александр Оленин. Воспоминания. Документы// Музыкальная академия, 1995, № 2, с. 172–177.
 
 Александрова В. А. История изучения наследия М.П. Мусоргского в авторских версиях : конец XIX – первая треть XX века : дисс. ... кандидата искусствоведения. М., 2022, с. 19-28.

Певцы и певицы по алфавиту
Певцы и певицы Российской империи
Певцы и певицы СССР
Меццо-сопрано России
Исполнители романсов
Члены Французской коммунистической партии
Столетние долгожительницы
Вернувшиеся русские эмигранты первой волны